1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

W finale, do którego zakwalifikowali się tylko zawodnicy z Europy, zwyciężył Niemiec Florian Wellbrock, uzyskawszy czas 14:36,54. Srebrny medal zdobył Ukrainiec Mychajło Romanczuk (14:37,63), a brąz wywalczył złoty medalista sprzed dwóch lat, Włoch Gregorio Paltrinieri (14:38,75).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 11:17 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 28 lipca o 20:17 czasu lokalnego.

Przypisy 

M